Sloane Stephens era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta al primo turno da Risa Ozaki.

In finale Yanina Wickmayer ha sconfitto Lauren Davis con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Samantha Stosur (quarti di finale)
  Sloane Stephens (primo turno)
  Mónica Puig (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (quarti di finale)

 Eugenie Bouchard (primo turno)
 Julija Putinceva (semifinale)
 Yanina Wickmayer (campionessa)
 Monica Niculescu (primo turno)

Wildcard 

  Françoise Abanda (primo turno)
  Usue Maitane Arconada (secondo turno)

 Samantha Crawford (primo turno)
 Jessica Pegula (semifinale)

Qualificate 

  Lauren Albanese (primo turno)
  Varvara Flink (primo turno)

 Alla Kudrjavceva (primo turno)
 Zhu Lin (primo turno)

Lucky loser 

  Hiroko Kuwata (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2016
WTA Tour 2016